Длоуха Лоучка може бити:

 Длоуха Лоучка (Оломоуц), насељено мјесто у округу Оломоуц, Оломоуцки крај, Чешка Република
 Длоуха Лоучка (Свитави), насељено мјесто у округу Свитави, Пардубички крај, Чешка Република